Carl Hellström – velista svedese
 Daimon Hellstrom – personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Gary Friedrich
 Håkan Hellström – cantante svedese
 Ronnie Hellström – ex calciatore svedese
 Satana Hellstrom – personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e John Romita Sr.